Wilhelmsdorf (Baviera)
Wilhelmsdorf (Ravensburg)
Wilhelmsdorf (Turíngia)

Desambiguações de topônimos